Pfordte ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Pfordte (1840–1917), deutscher Meisterkoch
 Helmut Pfordte (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Maximilian Pfordte (* 1998), deutscher Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Pforte
 Forte